Codex TIschendorfianus, łacińska nazwa dla kodeksów biblijnych odkrytych przez Tischendorfa i odnosi się do następujących rękopisów (m.in.):

 Kodeks Tischendorfa I (0106 na liście Gregory-Aland), rękopis Nowego Testamentu, VII wiek, pisany majuskułą, zawiera fragmenty Ewangelii Mateusza.
 Codex Tischendorfanus II (081 na liście Gregory-Aland), rękopis Nowego Testamentu, VI wiek, pisany majuskułą, zawiera fragmenty 2. Koryntian.
 Codex Tischendorfianus III Λ (039 na liście Gregory-Aland), rękopis Nowego Testamentu, IX wiek, pisany majuskułą, zawiera fragmenty Ewangelii Łukasza i Ewangelii Jana.
 Codex Tischendorfianus IV Γ (036 na liście Gregory-Aland), rękopis Nowego Testamentu, X wiek, pisany majuskułą, zawiera cztery Ewangelie.
 Codex Tischendorfianus V (lekcjonarz 293 na liście Gregory-Aland), rękopis Nowego Testamentu, VIII wiek; palimpsest XII wiek.
 Codex Tischendorfianus XII – bilingwiczny syryjsko-arabski rękopis czterech Ewangelii.
 Codex Copticus Tischendorfianus I – koptyjski rękopis czterech Ewangelii, X wiek.

Manuskrypty